Ангорам () — город на севере центральной части Папуа — Новой Гвинеи, в провинции Восточный Сепик.

География 
Расположен на берегу реки Сепик, в 693 км к северо-западу от столицы страны, города Порт-Морсби, на высоте 5 м над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 2622 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
В районе города выращиваются каучуконосы и какао. Имеется аэропорт.

Примечания 

Города Папуа — Новой Гвинеи
Восточный Сепик